Kleinstück ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Kleinstück (1933–2017), deutscher Jurist und Staatssekretär
 Johannes Kleinstück (1920–1992), deutscher Anglist
 Karlheinz Kleinstück (1929–2022), deutscher Physiker